Strahlhorn heißen mehrere Berge
 Strahlhorn, , in den Walliser Alpen
 Strahlhorn (Baltschieder), , in den Berner Alpen auf dem Gebiet der Walliser Gemeinde Baltschieder
 Strahlhorn (Niedergesteln), , in den Berner Alpen auf dem Gebiet der Walliser Gemeinde Niedergesteln
 Strahlhorn (Fieschertal), , in den Berner Alpen auf dem Gebiet der Walliser Gemeinde Fieschertal

Strahlhorn ist 
 eine Hornsubstanz im Huf von Unpaarhufern.